Елисеев, Геннадий Николаевич (1937—1973) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Елисеев, Геннадий Павлович (1937—1994) — советский государственный деятель, заместитель министра.